Daniel Paur – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Emil Paur – direttore d'orchestra austriaco
 Jakub Paur – calciatore slovacco